Erasmus Quellinus kan syfta på:

 Erasmus Quellinus den äldre (1584–1640), flamländsk konstnär
 Erasmus Quellinus den yngre (1607–1678), flamländsk konstnär